Ли́сенко — українське прізвище.

Відомі носії

Аріадна, Анастасія 
 Лисенко Аріадна (Рада) Остапівна (1921-2021) — українська піаністка, заслужена артистка України, професор кафедри фортепіано Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Дочка Остапа Лисенка, онука Миколи Лисенка. Дружина композитора А. Штогаренка.
 Лисенко Анастасія Сергіївна (* 1995) — українська важкоатлетка, майстер спорту України.

Анатолій 
 Лисенко Анатолій Григорович (1937—2021) — радянський телеведучий, діяч російського телебачення

Андрій 
 Лисенко Андрій Віталійович (1851—1910) — український лікар, брат Миколи Лисенка
 Лисенко Андрій Євменович (1915—1984) — український перекладач.
 Лисенко Андрій Миколайович (1968) — український військовий журналіст. Речник РНБО.

Вадим 
 Лисенко Вадим Григорович (1933) — радянський, український кінорежисер, сценарист.

Валерій 
 Лисенко Валерій Іванович (1942) — український зоолог і еколог, професор, доктор біологічних наук.
 Лисенко Валерій Миколайович (1950) — Інтернет-активіст, краєзнавець.

Василь 
 Лисенко Василь Васильович (1914—1987) — голова Тернопільського облвиконкому.
 Лисенко Василь Гаврилович (1932—1975) — український історик.
 Лисенко Василь Олександрович (1927—2016) — український прозаїк

Віктор 
 Лисенко Віктор Андрійович (1947—2003) — радянський футболіст, захисник

Віталій 
 Лисенко Віталій Пилипович (1950) — доктор технічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.
 Лисенко Віталій Романович (1941—1999) — український хоровий диригент, заслужений діяч мистецтв УРСР, професор Київської консерваторії.

Володимир 
 Лисенко Володимир Андрійович — лісничий Ічнянського лісництва ДП «Прилуцьке лісове господарство», заслужений лісівник України.
 Лисенко Володимир Володимирович (1988) — український футболіст
 Лисенко Володимир Григорович (1941—1999) — український журналіст і краєзнавець.
 Лисенко Володимир Пилипович (1937) — український вчений в галузі лісівництва, кандидат сільськогосподарських наук.

В'ячеслав 
 Лисенко В'ячеслав Вікторович (1970) — український підприємець
 Лисенко В'ячеслав Олексійович (1976—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Григорій 
 Лисенко Григорій Филимонович (1918—1941) — лейтенант РА СРСР, учасник нацистсько-радянської війни.

Денис 
 Лисенко Денис Сергійович — полковник міліції, лицар ордена Данила Галицького

Елеонора 
 Лисенко Елеонора Іванівна — український мовознавець, фахівець з фонетики німецької мови. Мати письменника Лисенка Юрія Васильовича.

Євген 
 Лисенко Євген Вадимович— український військовий льотчик 2 класу
 Лисенко Євген Васильович — російський актор, народний артист УРСР
 Лисенко Євген Іванович (1937) — видатний львівський тренер з шахів

Іван 
 Лисенко Іван Іванович (1921—1997) — заслужений майстер народної творчості України.
 Лисенко Іван Йосипович (1918—2000) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Лисенко Іван Максимович (1938) — письменник, музикознавець, джерелознавець, публіцист.
 Лисенко Іван Никифорович (1917—2015) — Герой Радянського Союзу.
 Лисенко Іван Петрович (1918—1986) — український радянський діяч, голова Київського облвиконкому (1967—1984).
 Лисенко Іван Тимофійович (1914—1984)  — Герой Радянського Союзу.
 Лисенко Іван Якович (? — 1699) — чернігівський полковник (1669—1671).

Ігор 
 Лисенко Ігор Альбертович (1964) — український скульптор, член Національної спілки художників України (1994); син Леонори Рахліної
 Лисенко Ігор Євгенович — український  військовик, заступник начальника Генерального штабу України (з 2019)
 Лисенко Ігор Олександрович (1991) — український футболіст

Конон 
 Лисенко Конон (1836—1903) — професор, створив першу у вітчизняній науковій літературі монографію «Нафтове виробництво» (1878 р.)

Людмила, Мар'яна 
 Лисенко Людмила Іванівна (* 1934) — українська спортсменка сов'єцького періоду.
 Лисенко Мар'яна Миколаївна (1887—1946) — піаністка, викладач і директор Музично-драматичної школи М. Лисенка. Донька Миколи Віталійовича Лисенка.

Микола 
 Лисенко Микола Віталійович (1842—1912) — український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч
 Лисенко Микола Віталійович (1971) — український диригент, правнук композитора Миколи Лисенка
 Лисенко Микола Григорович (1927—2014) — громадський і політичний діяч, історик, дослідник Биківнянської трагедії.
 Лисенко Микола Миколайович (1914—1995) — український історик.
 Лисенко Микола Тимофійович — український домрист, диригент, кандидат мистецтвознавства

Мирон 
 Лисенко Мирон Орест (1956) — австралійський поет

Михайло 
 Лисенко Михайло Григорович (1906—1972) — український скульптор, народний художник СРСР
 Лисенко Михайло (19хх-) — український громадський діяч, голова Центральної виборчої комісії Референдуму «За мир, порядок і єдність з Україною»
 Лисенко Михайло Олександрович — український політик, заступник мера Дніпра з питань благоустрою

Наталія, Оксана 
 Лисенко Наталія Андріївна (1881(1886)-1969) — українська актриса німого кіно, небога Миколи Лисенка
 Лисенко Оксана Георгіївна (1945) — українська кінорежисерка, дочка Георгія Лисенка

Олег 
 Лисенко Олег Ігорович (1989—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Олександр 
 Лисенко Олександр Євгенович (1955) — завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор
 Лисенко Олександр Іванович — Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України.

Олексій, Ольга 
 Лисенко Олексій Гнатович (1913—1971) — повний кавалер ордена Слави.
 Лисенко Олексій Сергійович (1992—2016) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисенко Ольга Георгіївна (1941) — українська актриса

Остап 
 Лисенко Остап Миколайович (1885—1968) — український музикознавець, педагог; син Миколи Лисенка.

Петро 
 Лисенко Петро Федорович (1931—2020) — білоруський археолог, доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії Республіки Білорусь.

Поліна 
 Лисенко Поліна Олександрівна — керівниця Центру протидії дезінформації при РНБОУ.

Руслан 
 Лисенко Руслан Юрійович (* 1976) — український біатлоніст, призер чемпіонатів Європи.

Сергій 
 Лисенко Сергій Іванович ( 1954) — впливовий український кримінальний авторитет, злодій в законі
 Лисенко Сергій Миколайович (1921—1982) — український живописець.
 Лисенко Сергій Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисенко Сергій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лисенко Сергій Петрович (1977—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисенко Софія Кононівна (1865—1946) — російська і українська співачка (сопрано).

Тетяна 
 Лисенко Тетяна Іванівна (* 1961) — український педагог, заслужений вчитель України (2002).
 Лисенко Тетяна Феліксівна (1975) — українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка

Трохим, Федір 
 Лисенко Трохим Денисович (1898—1976) — генетик, діяч агрономічної та біологічної науки СРСР
 Лисенко Федір Остапович (1887—1937) — український геолог.

Юрій 
 Лисенко Юрій Андрійович (1881—1958) — український драматичний актор.
 Лисенко Юрій Васильович (1958) — український письменник, відомий за псевдонімом Юрко Позаяк.
 Лисенко Юрій Вікторович — старший сержант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Лисенко Юрій Володимирович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лисенко Юрій Григорович — український економіст, член-кореспондент НАН України.
 Лисенко Юрій Макарович (1925—2007) — український письменник.
 Лисенко Юрій Семенович (1910—1994) — український кінорежисер, заслужений діяч мистецтв УРСР.
 Лисенко Юрій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Герої Радянського Союзу 
 Лисенко Євген Павлович
 Лисенко Іван Іванович
 Лисенко Іван Йосипович (1918—2000)
 Лисенко Іван Никифорович
 Лисенко Іван Тимофійович
 Лисенко Микола Омелянович
 Лисенко Микола Калістратович
 Лисенко Олександр Якимович

Примітки